Долни Драгойча е село в Северна България. То се намира в община Дряново, област Габрово.

Бележки

Външни препратки 

Села в област Габрово
Населени места в община Дряново